Le Défi peut désigner :

Bande dessinée 
 Le Défi, quatrième histoire de la série Pony de Lucien de Gieter.

Cinéma 
 Le Défi (Der Berg ruft!), un film allemand de Luis Trenker, sorti en 1938 ;
 Le Défi (La sfida), un film italien de Francesco Rosi, sorti en 1958 ;
 Le Défi (The Games), un film britannique de Michael Winner, sorti en 1970 ;
 Le Défi (The Climb), un film américain de Bob Swaim, sorti en 1998 ;
 Le Défi, un film français de Blanca Li, sorti en 2002 ;
 Le Défi (Nackt), un film allemand de Doris Dörrie, sorti en 2002.
 Le Défi (Vyzov), un film russe de Klim Chipenko tourné en 2021.

Roman 
 Le Défi, roman de la série Capitaine Futur d'Edmond Hamilton.

Théâtre 
 Le Défi, une pièce de Jean-Claude Perrin créée en 1976.

Presse 
 Le Défi, un hebdomadaire antisémite français dirigé par Jean-Charles Legrand entre 1938 et 1939.

Sport 
 Le Défi, une équipe professionnelle de voile d'origine française participant à la Coupe de l'America.

Partie de titre 
Par ailleurs, il existe l'expression dans de nombreux titres de films comme :
 Mad Max 2 : Le Défi (Mad Max 2) de George Miller
 Batman : Le Défi (Batman Returns) de Tim Burton.